Pneumoridae är en familj av insekter. Pneumoridae ingår i överfamiljen Pneumoroidea, ordningen hopprätvingar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Pneumoridae 17 arter. 

Pneumoridae är enda familjen i överfamiljen Pneumoroidea. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hopprätvingar
Pneumoridae